Clairmont ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph W. Clairmont (1924–2004), Schweizer-US-amerikanischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Claire Clairmont (Clara Mary Jane Clairmont; 1798–1879), britische Erzieherin, Schriftstellerin und Geliebte von Lord Byron
 Denny Clairmont (1935–2020), US-amerikanischer Erfinder und Unternehmer
 Paul Clairmont (1875–1942), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer in Wien und Zürich

Clairmont steht für
 Kloster Clairmont (Clermont; Clarus Mons), ehemalige Zisterzienserabtei im Département Mayenne, Region Pays de la Loire in Frankreich
 Clairmont (Alberta), Siedlung in Alberta, Kanada

Siehe auch:
 Claremont
 Clermont